Bubon buctornense är en flockblommig växtart som beskrevs av Jens Wilken Hornemann. Bubon buctornense ingår i släktet Bubon och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
buctornense